Le Canary Wharf Squash Classic 2013 est l'édition 2013 du Canary Wharf Squash Classic qui se déroule au quartier Canary Wharf de Londres du 18 au 22 mars 2013. 
Le tournoi comprend 16 joueurs dont 8 têtes de série, 4 joueurs qualifiés et une wild card Charles Sharpes. 

James Willstrop remporte son quatrième Canary Wharf Squash Classic face à Peter Barker qui à trente-neuf ans avait provoqué la surprise en éliminant le tenant du titre Nick Matthew.

Dotation et points 
En 2013, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant:

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Canary Wharf Squash Classic
 Saison 2013 de la PSA

Liens externes 

Canary Wharf Squash Classic
Sport à Londres en 2013
Sport en mars 2013
Squash en 2013